AOR (empresa) (del seu nom en anglès Authority On Radio), empresa fabricant d'aparells de ràdio del Japó
 Adult Oriented Rock, variant de la música rock
 Arena Oriented Rock, estil de grups de rock basat en concerts en grans estadis
 Album-oriented rock, fórmula de ràdio dels Estats Units basada en l'emissió de música d'àlbums de rock
 AOR també és l'antic codi ISO 4217 del kwanza, moneda oficial d'Angola
 Aor. també és l'abreviatura de l'aorist, temps verbal i aspecte gramatical que es troba en certes llengües indoeuropees
 Sperata aor també és el nom d'un peix de la família dels bàgrids